Ljudmyla  e Nadežda Kičenok erano le detentrici del titolo, ma Nadiya quest'anno non ha partecipato. Ljudmyla ha fatto coppia con Polina Pekhova.

Ljudmyla Kichenok e Pekhova hanno battuto in finale Michaela Hončová e Veronika Kapšaj 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok /  Polina Pekhova (Campionesse)
  Michaela Hončová /  Veronika Kapšaj (finale)

  Nigina Abduraimova /  Ksenia Palkina (primo turno)
  Albina Khabibulina /  Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fergana Challenger 2013